Премия «Scream» за лучший фильм-фэнтези.

См. также 
 Премия «Сатурн» за лучший фильм-фэнтези

Ссылки 
 Scream 2009 
 Scream 2010

Премия Scream